Виньо́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Бон-Юг. Округ коммуны — Бон.

Код INSEE коммуны — 21684.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 851 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 554 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 419 были экономически активными, 135 — неактивными (показатель активности — 75,6 %, в 1999 году было 75,2 %). Из 419 активных жителей работали 396 человек (202 мужчины и 194 женщины), безработных было 23 (12 мужчин и 11 женщин). Среди 135 неактивных 48 человек были учениками или студентами, 59 — пенсионерами, 28 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Виньоль 

Коммуны департамента Кот-д’Ор